Cantafora ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Cantafora (Michael Coby; * 1944), italienischer Schauspieler
 Arduino Cantafora (* 1945), italienischer Architekt und Maler
 Luigi Antonio Cantafora (* 1943), italienischer Bischof von Lamezia Terme